Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Davide Sanguinetti che ha battuto in finale Tomas Nydahl 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Martin Sinner (secondo turno)
 Oleg Ogorodov (semifinali)
 Tomas Nydahl (finale)
 Andrej Čerkasov (primo turno)

 Jacobo Diaz-Ruiz (quarti di finale)
 Tamer El Sawy (primo turno)
 József Krocskó (primo turno)
 Andrej Merinov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1997